

Населені пункти та їхні частини
 Томашувка — село в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Томашувка — село в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Томашувка — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Томашувка — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Томашувка — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Томашувка — частина міста Дзялошин у Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Томашувка — частина села Александрія-Кшивовольська в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Томашувка — частина села Рдзавка в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Томашувка — частина села Пяскі в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Томашувка — частина села Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Томашувка — частина села Поток-Великий в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Томашувка — колонія в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Томашувка — колонія в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Томашівка

Примітки